Ademar de Poitiers ou Aimar de Peiteus/Peitieus en occitan (v. 1180 - v. 1230), comte du Valentinois, est un troubadour de langue d'oc. De son œuvre nous est parvenue la tenson Senher n'Aymar, chauzetz de tres baros, écrite avec Perdigon et Raimbaut de Vaqueiras.

Références

Annexes

Bibliographie 
 Jean-Claude Rixte, Rhône-Alpes, terre de troubadours, EMCC, Lyon, 2012
 William D. Padden, jr., Tilde Sankovitch, Patricia H. Stäblein (édition et traduction en anglais), The Poems of the Troubadour Bertran De Born, University of California Press, 1986

Liens externes 

Troubadour du XIIIe siècle
Famille de Poitiers